Катастрофа Boeing 727 под Бильбао — крупная авиационная катастрофа, произошедшая во вторник 19 февраля 1985 года. Авиалайнер Boeing 727-256 Advanced авиакомпании Iberia выполнял внутренний рейс IB610 по маршруту Мадрид—Бильбао, но во время выполнения захода на посадку врезался в телебашню на  и рухнул на землю. Погибли все находившиеся на его борту 148 человек — 141 пассажир и 7 членов экипажа.

Самолёт 
Boeing 727-256 Advanced (регистрационный номер EC-DDU, заводской 21777, серийный 1487) был выпущен в 1979 году (первый полёт совершил 18 мая). 13 июня того же года был передан авиакомпании Iberia, в которой получил имя Alhambra de Granada. Оснащён тремя турбореактивными двигателями Pratt & Whitney JT8D-9A. На день катастрофы совершил 12 347 циклов «взлёт-посадка» и налетал 13 408 часов.

Экипаж 
Самолётом управлял опытный экипаж, его состав был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 51-летний Хосе Луис Патиньо (). Очень опытный пилот, налетал 13 678 часов (211 из них в должности второго пилота), 4671 из них на Boeing 727.
 Второй пилот — 38-летний Эмилио Лопес Пенья (). Опытный пилот, налетал 5548 часов, 2045 из них на Boeing 727.
 Бортинженер — 38-летний Грегорио Арроба Мартин (). Налетал 2721 час, все на Boeing 727.

В салоне самолёта работали четверо бортпроводников:
 Родолфо Негрете Ортега (),
 Роза Мария Торрес (),
 Ана Гомес Фернандес (),
 Роза Мария Вилаплана Перес ().

Хронология событий 
Boeing 727-256 Advanced борт EC-DDU выполнял плановый пассажирский внутренний рейс IB610 из Мадрида в Бильбао. Рейс 610 вылетел из мадридского аэропорта Барахас в 08:47 CEST и после набора высоты занял крейсерский эшелон FL260 (7900 метров). На его борту находились 7 членов экипажа и 141 пассажир, расчётное время прибытия в Бильбао — 09:35 CEST.

В 09:09 экипаж получил разрешение снижаться до эшелона FL100 (3000 метров), а в 09:16 второй пилот установил связь с вышкой аэропорта Бильбао. Авиадиспетчер дал экипажу рейса 610 разрешение на продолжение снижения и передал погоду в аэропорту Бильбао: Иберия 610, вы можете продолжить снижение на Бильбао, заход на посадку по ILS, полоса 30, ветер 100 градусов 3 узла, давление аэродрома 1025, снижайтесь до высоты . Экипаж повторил переданную информацию, после чего авиадиспетчер предложил им прямой заход на посадку, но КВС отказался, выбрав стандартную схему захода. В 09:22 экипаж доложил о проходе VOR Бильбао на высоте 2133 метра, тем самым выйдя на начало захода на посадку, после чего получил разрешение на снижение до высоты 1524 метра. Это был последнее радиосообщение с борта рейса IB610.

В 09:25 рейс 610 занял высоту 1524 метра. Минимальная высота в данном регионе составляла 1327 метров, но пилоты установили значение высоты на системе GPWS на уровне 1310 метров и после достижения этой высоты лайнер продолжил снижение. Небо в это время было затянуто облаками, стоял туман, а видимость составляла около 4 километров. Лайнер снижался под контролем автопилота. Когда рейс 610 снизился до 1231 метра, зазвучал сигнал GPWS о снижении ниже безопасного уровня, однако экипаж неверно интерпретировал эти сообщения. В 09:27, спустя 57 секунд с момента снижения под безопасную высоту и в 30 километрах от аэропорта Бильбао, пролетая в 54 метрах над горой Ойз (высота 1023 метра) в посадочной конфигурации (с выпущенными закрылками и шасси), рейс IB610 на скорости 385 км/ч врезался левой плоскостью крыла в расположенную у вершины телебашню «». От удара плоскость крыла оторвалась и упала на землю в 650 метрах от телебашни. Потеряв управление, лайнер перешёл в неуправляемый левый крен со снижением и в 950 метрах от телебашни врезался в лес на склоне горы и, промчавшись сквозь него, полностью разрушился. Все 148 человек на его борту погибли.

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса IB610 проводила Комиссия по расследованию авиационных происшествий (Civil Aviation Accident and Incident Investigation Commission, CIAIAC).

Согласно окончательному отчёту расследования, пилоты излишне доверились автопилоту в процессе снижения, но велика вероятность, что они при этом забыли включить кнопку «ALT SEL», либо случайно выключили, либо сама система была неисправна. В результате после достижения заданной высоты автопилот не стал её поддерживать, что и привело к дальнейшему снижению, а пилоты это не контролировали. Когда же система GPWS выдала сигнал «PULL UP!» (), то командир ошибочно интерпретировал его как «SHUT UP!» (). Также выяснилось, что на имевшихся у экипажа рейса 610 навигационных картах телебашня на горе Ойз не была отмечена.

Примечания

Ссылки 
 Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Civil Aviation Accident and Incident Investigation Commission)
 Final accident report (Archive) 
 Final accident report (Archive) 
 
 

События 19 февраля
1985 год в Испании
Февраль 1985 года
Авиационные происшествия с Boeing 727
Авиационные происшествия 1985 года
Авиационные происшествия в Испании
Авиационные происшествия Iberia
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте